Джон Вентимилья (; род. 17 июля 1963, Риджвуд, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения, известный, главным образом, благодаря роли Арти Букко в сериале «Клан Сопрано».

Биография 
Вентимилья родился в Риджвуде (Куинс, Нью-Йорк, США), вырос и отучился в Тинеке (Нью-Джерси). В школьные годы играл в футбол, но его главным увлечением всегда было актёрское мастерство — именно поэтому после выпуска он переехал в Нью-Йорк для обучения в институте театра и кино Ли Страсберга. Ныне проживает в Бруклине с двумя дочерьми.

В мае 2006 года был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, при нём была найдена сумка со следами кокаина.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США